Sem Você (canção de Luiza Possi)
Sem Você (canção de Rouge)

Desambiguação